Gorp ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Van Gorp (* 1995), belgische Fußballspielerin
 Fons van Gorp (* 1952), niederländischer Komponist
 Jan van Gorp van der Beke (1519–1572), belgischer Arzt, Linguist und Humanist, siehe Johannes Goropius Becanus
 Kilian van Gorp (* 1995), niederländischer Eishockeyspieler
 Michele Van Gorp (* 1977), US-amerikanische Basketballspielerin